Liggend naakt (Breitner), olieverfschilderij van de Nederlandse kunstschilder George Hendrik Breitner
 Liggend naakt (Sjaantje van Ingen), schilderij van de Nederlandse kunstschilder Isaac Israëls